Cruz Mojada era una estación ferroviaria ubicada en la localidad homónima, Departamento Ischilín, Provincia de Córdoba, Argentina.

Su edificio fue demolido, quedan pocos rastros de él.

Servicios 
Fue inaugurada en 1911 por el Ferrocarril Central Norte Argentino. En 1948 se transfirió al Ferrocarril General Belgrano. Sus vías e instalaciones están a cargo de la empresa estatal Trenes Argentinos Infraestructura.

Hasta el año 1977 circulaban por sus vías trenes de pasajeros hacia Santa Fe, Deán Funes, y Alta Córdoba. Actualmente no brinda servicios de pasajeros ni de cargas.

Se encuentra precedida por la Estación Macha y le sigue la Estación Deán Funes.

Véase también 
 Ramal A del Ferrocarril Belgrano
 Ferrocarril General Belgrano
 Provincia de Córdoba (Argentina)

Referencias 

Cruz Mojada
Cruz Mojada
Departamento Ischilín